19656 Simpkins - um asteróide da cintura principal.
Dickey Simpkins - um ex-jogador de basquete norte-americano.
Desambiguação